Valera steht für:

 Valera (Texas), gemeindefreie Siedlung im Coleman County
 Valera (Venezuela), Stadt in Venezuela
 Distrikt Valera, ein Distrikt in der Provinz Bongará, Peru
 Reina-Valera, eine spanische Bibelübersetzung

Valera ist der Familienname bzw. ein Namensbestandteil folgender Personen:

 Alexis Rodríguez Valera (* 1978), kubanischer Ringer
 Blas Valera (1545–1597), peruanischer Jesuit, Schriftsteller und Chronist
 Cipriano de Valera (1532–1602), spanischer Humanist und Protestant
 Diego de Valera (1412–1488), kastilischer Autor, Krieger, Diplomat, Humanist, Übersetzer, Historiker
 Éamon de Valera (1882–1975), irischer Politiker
 Felix Valera (* 1988), dominikanischer Boxer
 Fernando Valera Sánchez (* 1960), spanischer Geistlicher und römisch-katholischer Bischof von Zamora
 Germán Valera (* 2002), spanischer Fußballspieler
 Isabel Valera (* 1985), spanische Informatikerin und Hochschullehrerin
 José de la Trinidad Valera Angulo (* 1947), venezolanischer Priester, Bischof von Guanare
 Juan Valera (1824–1905), spanischer Politiker und Schriftsteller
 Juan Valera Espín (* 1984), spanischer Fußballspieler
 Lorenzo Coullaut Valera (1876–1932), spanischer Bildhauer
 Lourdes Valera (1963–2012), venezolanische Schauspielerin
 Manuel Valera (* 1980), amerikanischer Jazzmusiker
 Pol Valera Rovira (* 1998), spanischer Handballspieler
 Ruaidhrí de Valera (1916–1978), irischer Archäologe und Prähistoriker
 Síle de Valera (* 1954), irische Politikerin
 Sinéad de Valera (1878–1975), irische Lehrerin, Kinderbuchautorin und First Lady

Siehe auch:
 Vallera
 Valeria
 Regierung De Valera